НХЛ у сезоні 2013—2014 — 97-й регулярний чемпіонат НХЛ (96-й ігровий). Стартував 1 жовтня 2013. Закінчилася регулярна першість 13 квітня 2014, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 13 червня 2014 в фінальному матчі Кубка Стенлі на Стейплс-центрі в Нью-Йорку перемогу здобув Лос-Анджелес Кінгс 3:2 у матчі (це був другий овертайм поєдинку), 4:1 в серії над Нью-Йорк Рейнджерс та вдруге здобув Кубок Стенлі.

Регламент та структура 
Зміни торкнулись структури ліги. Замість шести дивізіонів команди розділені на чотири дивізіони, по сім або по вісім команд в кожній. У регулярному сезоні загальна кількість матчів лишалась — 82, але в залежності від конференції клуби проводили різну кількість матчів між собою в дивізіонах. Перевага майданчика і кількість проведених матчів з конкретним суперником буде визначатися за принципом щорічної ротації.

До плей-оф виходить по три найкращі команди від кожного дивізіону ще по два клуби отримують місце за очками.

Також з цього сезону змінила і правила, зокрема зменшили екіпіровку воротарів, заборонили скидати шолом перед бійкою.

Драфт НХЛ 

51-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 211 хокеїстів. Першим номером драфту став Нейтан Маккіннон, якого обрав клуб «Колорадо Аваланч».

Регулярний сезон 

1 січня на футбольній арені «Мічиган Стедіум» (домашній стадіон Мічиганського університету) відбувся традиційний матч просто неба. Детройт Ред Вінгз поступився по булітах Торонто Мейпл-Ліфс 2:3.

У матчі класичної спадщини НХЛ, що пройшов вдруге в історії в Ванкувері зустрілись місцевий Ванкувер Канакс та Оттава Сенаторс, перемогу здобули гості 2:4.

Цього сезону відбулись шість матчів дебютної стадіонної серії. 

Через участь гравців НХЛ у хокейному турнірі на зимових Олімпійських іграх 2014 в чемпіонаті була оголошена перерва під час якої заборонили гравцям переходити з клубу в клуб.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1800 хвилин ігрового часу на майданчику. 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Натан Мак-Кіннон, Колорадо Аваланч 
 Джон Гібсон, Анагайм Дакс 
 Микита Кучеров, Тампа-Бей Лайтнінг

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2013—2014
2013 у США
2014 у США
2013 у канадському спорті
2014 у канадському спорті